Pertusi ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Pertusi (1918–1979), italienischer Philologe
 Michele Pertusi (geb. 1965), italienischer Opernsänger (Bassbariton)